Initial D – manga autorstwa Shūichiego Shigeno i anime na jej podstawie
 Initial D – gra komputerowa z 1998 roku
 Initial D (tytuł org. Tau man ji D) – chińsko-hongkoński dramatyczny film akcji z 2005 roku
 Initial D: Special Stage – gra wyścigowa przeznaczona na konsolę PlayStation 2, wyprodukowana przez firmę Sega w 2002 roku
 Initial D: Arcade Stage – seria przeznaczonych na automaty gier wyścigowych, wyprodukowanych przez firmę Sega
 Initial D: Street Stage – gra wyścigowa przeznaczona na konsolę PlayStation Portable, wyprodukowana przez firmę Sega w 2006 roku
 Initial D: Extreme Stage – gra wyścigowa przeznaczona na konsolę PlayStation 3, wyprodukowana przez firmę Sega w 2008 roku